Kyllikki est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1925-2011), athlète finlandaise de  courses de haies
Sylvi-Kyllikki Kilpi (1899-1987), femme politique finlandaise

Voir aussi
Kyllikki, composition pour piano de Jean Sibelius
Kyllikki, personnage de l'épopée musicale finnoise Kalevala

Homonymie de prénom
Prénom finlandais